Moschee des ʿAmr ibn al-ʿĀs () ist der Name zweier Moscheen in Ägypten, die unter ʿAmr ibn al-ʿĀs im selben Jahr 642/643 (22 AH) errichtet wurden:

 Moschee des ʿAmr ibn al-ʿĀs in Kairo befindet sich im Stadtteil al-Fustat und ist die älteste Moschee Ägyptens und Afrikas.
 Moschee des ʿAmr ibn al-ʿĀs in Damiette ist die zweitälteste Moschee Ägyptens und Afrikas.